Umberto Eco – włoski pisarz, felietonista, profesor semiotyki, autor powieści Imię róży
 Encyklopedia otwarć szachowych (ang. Encyclopaedia of Chess Openings, ECO)
 Organizacja Współpracy Gospodarczej (ang. Economic Cooperation Organization, ECO)
Eco - proponowana nazwa wspólnej waluty krajów Afryki Zachodniej